Il singolare del torneo di tennis Nord LB Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gastón Gaudio che ha battuto in finale Franco Squillari 6-4, 62-7, 6-4.

Teste di serie 

 Franco Squillari (finale)
 Gastón Gaudio (Campione)
 Albert Portas (primo turno)
 Arnaud Di Pasquale (semifinali)

 Jeff Tarango (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Galo Blanco (secondo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2000